Denne tabel lister alle grundstoffer efter deres atomnumre.
Grundstofferne er ofte systematiseret i det periodiske system.

 Atomnummer